In-A-Gadda-Da-Vida — второй студийный альбом американской рок-группы Iron Butterfly, выпущенный 14 июня 1968 года. Альбом примечателен своей одноимённой композицией, которая в своей расширенной версии занимает всю вторую сторону пластинки. Также альбом доступен в делюксовом издании на CD.

Диск занял 4 место в чарте Billboard и стал первым альбомом, который получил статус платинового в 1976 году от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) разойдясь тиражом свыше 30 миллионов копий. В США он стал самым продаваемым альбомом за весь 1969 год.

Оценки 

Рецензент Allmusic Стивен Томас Эрлевайн дал альбому In-A-Gadda-Da-Vida рейтинг в четыре с половиной из пяти и назвал заглавный трек «олицетворением тяжёлого психоделического избытка». Он также отметил, что остальные песни альбома можно квалифицировать как «хорошие артефакты». Rolling Stone дал негативную оценку, назвав манеру пения Ингла «негибкой и стерильной», а его манеру игры на органе «цыплячим дерьмом» (). Относительно титульного трека им было сказано, что он «наскучил до смерти» ().

Список композиций

Оригинальный трек-лист

Бонус треки на 1995 Deluxe Edition

Синглы 
Американские синглы
 «In-A-Gadda-Da-Vida» b/w «Iron Butterfly Theme» (both are edited versions) — Atco 6606
 «In-A-Gadda-Da-Vida» b/w «Soul Experience»—Atlantic Oldies Series 13076

Синглы, выпущенные в других странах
 «In-A-Gadda-Da-Vida», «Flowers and Beads» b/w «My Mirage» (EP release)
 «Termination» b/w «Most Anything You Want»

Позиция в чартах

Участники записи 
 Дуг Ингл — орган, ведущий вокал (на всех треках, кроме «Termination»)
 Эрик Бранн — гитара, бэк-вокал, ведущий вокал (в треке «Termination»)
 Ли Дорман — бас-гитара, бэк-вокал
 Рон Буши — ударные, перкуссия

Производственный персонал 
 Аранжировки — Iron Butterfly
 Продюсер — Дон Касале
 Запись и звукорежиссирование — Джим Хилтон
 Микширование — Билл Купер

In-A-Gadda-Da-Vida Deluxe Edition 

В 1995 году альбом был переиздан под названием «In-A-Gadda-Da-Vida Deluxe Edition». Новое издание включило в себя впервые изданный материал, основанный на оригинальных записях, бонус-треки и 36-страничный буклет с фотографиями. В переиздание вошли три версии песни «In-A-Gadda-Da-Vida»: полная версия длительностью в 17:05 ; 19-минутная концертная версия, которая также вошла в альбом Live (включает в себя короткое органное вступление) и сингловую версию длительностью 2:52 . Делюксовое издание также включает в себя новую оболожку, дизайном напоминающую оригинальную, но с изображением  бабочки, поверх которой изображены участники группы.

Примечания

См. также 
 Список самых продаваемых в мире альбомов

Ссылки 
 

Альбомы психоделического рока
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Atco Records
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Iron Butterfly
Альбомы эйсид-рока
Альбомы, записанные на Gold Star Studios
Альбомы на английском языке